Gassendi ist ein großer Mondkrater im südwestlichen Quadranten des Erdmondes. Die Wallebene hat einen Durchmesser von rund 110 km und ist durch zahlreiche Hügel und Mondrillen sowie einige hohe Zentralberge charakterisiert. Er liegt am Westrand des leicht gewellten Mare Nubium und direkt nördlich des Mare Humorum.

Der Kraterrand ist stark erodiert und im Norden durch den jüngeren Krater Gassendi A unterbrochen. Gassendi und seine Zentralberge sind im streifenden Licht – etwa 3 Tage nach Halbmondphase – zu sehen; Ein erstaunlich vielfältiges Objekt, auch schon im kleinen Fernrohr (Vier- bis Achtzöller).

 Selenografische Koordinaten der Kratermitte: 17° 36' Süd, 40° 06' West
 benannt nach dem französischen Naturwissenschaftler und Mathematiker Pierre Gassendi (1592–1655).

Weblinks 
 
 SkyTrip.de: Gassendi (deutsch)
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen 

Einschlagkrater (Mond)